

Onomastica
Lucius  – forma latina del nome proprio di persona Lucio

Persone
 Petrus Lucius  – tipografo e stampatore tedesco
 Theo Lucius  – calciatore olandese capitano del

Zoologia
 Esox lucius  – nome scientifico del Luccio, pesce di acqua dolce

Altro 
 Lucius  – gruppo musicale statunitense
 Lucius – videogioco
 Lucius Fox  – personaggio dell'universo fumettistico DC Comics, comprimario di Batman
 Lucius Malfoy  – personaggio della serie di Harry Potter, scritta dall'autrice inglese J. K. Rowling

Pagine correlate
Lucio (disambigua)